Тресе Негро има више значења:

 Тресе Негро (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тресе Негро (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику